Predoni di Quantrill – banda di criminali capeggiata da William Clarke Quantrill e attiva durante la guerra di secessione americana
Quantrill il ribelle (Quantrill's Raiders) – film del 1958